Вайнберг може да се отнася за:
 Вилхелм Вайнберг (1862-1937), германски генетик
 Герхард Вайнберг (р. 1928), американски историк